Big Bear peut faire référence à :
 Big Bear (vers 1825-1888), un chef de la nation des Cris des Plaines au Canada.
 Big Bear City, un secteur non constitué en municipalité.
 Le lac Big Bear, dans le comté de San Bernardino, en Californie.
 Le lac Big Bear, dans le comté de Shasta et le parc national volcanique de Lassen, en Californie.
 Big Bear Lake, une municipalité en Californie aux États-Unis.
 Observatoire solaire de Big Bear Lake, un observatoire astronomique situé près du Lac Big Bear.

Voir aussi
Grande Ourse (homonymie)